Looking Forward – cortometraggio muto statunitense del 1910
 Looking Forward – film del 1933 diretto da Clarence Brown
 Looking Forward – album dei Crosby, Stills, Nash & Young del 1999, vedi Looking Forward (album)
 Looking Forward – raccolta di racconti di fantascienza di autori vari del 1953